Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Dacira
 Dactyloplusia
 Daddala
 Dadica
 Daedalina
 Dagassa
 Dahlia
 Dallolmoia
 Dandaca
 Dantona
 Daona
 Dapha
 Daphoenura
 Darceta
 Darcetina
 Dargeochaeta
 Dargida
 Daseochaeta
 Daseuplexia
 Dasyblemma
 Dasycampa
 Dasyerges
 Dasygaster
 Dasymixis
 Dasypodia
 Dasypolia
 Dasyspoudaea
 Dasysternum
 Dasythorax
 Data
 Datungia
 Daubeplusia
 Daula
 Davea
 Debrosania
 Decarynodes
 Decelea
 Deceptria
 Decticryptis
 Dectocraspedon
 Deinhugia
 Deinopa
 Deinopalpus
 Deinypena
 Delgamma
 Delocoma

 Deltote
 Dentilymnia
 Deobriga
 Depalpata
 Deremma
 Dermaleipa
 Derrima
 Desana
 Desertoplusia
 Desertullia
 Desmophora
 Despumosia
 Deva
 Devena
 Dexiadena
 Diachrysia
 Diadochia
 Diadocis
 Diagrapta
 Dialithis
 Diallagma
 Dialoxa
 Dialta
 Diamuna
 Dianobia
 Dianthivora
 Diapera
 Diaphone
 Diapolia
 Diarsia
 Diascia
 Diascoides
 Diastema
 Diastreptoneura
 Diasyngrapha
 Diataraxia
 Diatenes
 Dicerogastra
 Dichagramma
 Dichagyris
 Dichonia
 Dichoniopsis
 Dichonioxa
 Dichromia
 Dicopis
 Dictyestra

 Dicycla
 Dida
 Dierna
 Diethusa
 Diloba
 Dimorphicosmia
 Dimorphinoctua
 Dinoprora
 Dinumma
 Diodines
 Diomea
 Diopa
 Dioszeghyana
 Diparopsis
 Dipaustica
 Diphteramoma
 Diphthera
 Diphtherocome
 Dipinacia
 Diplodira
 Diplonephra
 Diplothecta
 Dipterygina
 Diptheroides
 Discestra
 Dischalis
 Discosema
 Dissimactebia
 Dissolophus
 Disticta
 Ditrogoptera
 Divaena
 Divercala
 Dnopheropis
 Docela
 Dochmiogramma
 Doerriesa
 Dogninades
 Dolichosomastis
 Dolocucullia
 Donacesa
 Donda
 Donuca
 Donuctenusa
 Dordura

 Dorika
 Dorsippa
 Dorstiana
 Doryodes
 Dosa
 Douzdrina
 Dragana
 Draganodes
 Drasteria
 Drasteriodes
 Draudtia
 Draudtiana
 Drepanoblemma
 Drepanofoda
 Drepanopalpia
 Drepanoperas
 Drepanophiletis
 Drepanopses
 Drepanorhina
 Drobeta
 Drucuma
 Dryobota
 Dryobotodes
 Dryotype
 Dubiphane
 Dugaria
 Duhemia
 Dunira
 Duriga
 Dusponera
 Dymba
 Dyomyx
 Dyops
 Dypterygia
 Dyrzela
 Dysaletia
 Dysedia
 Dysglyptogona
 Dysgnathia
 Dysgonia
 Dysgraphhadena
 Dysmilichia
 Dysocnemis
 Dyspyralis
 Dysthymia

Примечания 

Совки
Списки бабочек